Пеласг () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии, которых связывали с названием народа пеласгов:
 Пеласг (царь Аргоса) — сын Триопа, либо Асопа, либо Агенора, либо Экбаса.
 Пеласг (царь Аркадии) — сын Зевса и Ниобы, либо рожден Геей.
 Пеласг (сын Посейдона) — из Фессалии.
 Пеласг — отец Гиппофоя из Троады, он же Леф.
 Пеласг — по флиасийской версии, сын Аркада.
 Пеласг — царь Сикиона, преемник Полифида. См. Мифы Сикиона и Флиунта.
 Пеласг (сын Арестора) — основатель Паррасия в Аркадии. См. Мифы Аркадии.

См. также 
 Пеласги